SMY steht für:
 Sama Airlines (ICAO-Code), saudi-arabische Fluggesellschaft
 Flugplatz Simenti (IATA-Code), senegalesischer Flughafen
 Seiner Majestät Yacht, Schiffspräfix der deutschen Kaiserlichen Marine und in der k. u. k. Marine Österreich-Ungarns
 Suomen Matemaattinnen Yhdistys, die Finnische Mathematische Gesellschaft

SMY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Myszkowski in der Woiwodschaft Schlesien

smy steht für:
 Semnani (ISO-639-3-Code), Nordwest-Iranische Sprache in Semnan (Provinz)

SMY